Strome est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, productrice et écrivaine américaine
Dylan Strome (né en 1997), joueur canadien de hockey sur glace
 (né c. 1956), homme d'affaires et philanthrope américain
Ryan Strome (né en 1993), joueur canadien de hockey sur glace
, entraineur américain de tennis

Toponyme

Strome, village de l'Alberta

, parc public de l'Oregon

Voir aussi
Château de Strome, château sur les rives du Loch Carron, Écosse
Stromae (né en 1985), chanteur belge

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme